Portugals U21-landslag i fotboll kan syfta på:

Portugals U21-herrlandslag i fotboll
Portugals U21-damlandslag i fotboll